The Forecast – cortometraggio del 1915 diretto da Henry Otto
The Forecast – cortometraggio del 2008 diretto da Todd Berger

Forecast – cortometraggio del 1945 prodotto dalla Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Forecast – cortometraggio del 2007 diretto da Erik Courtney
Forecast – cortometraggio di animazione del 2007 diretto da Adriaan Lokman
Forecast – film del 2008 diretto da Zornitsa Sophia
Forecast – cortometraggio del 2009 diretto da James Panighetti
Forecast – cortometraggio del 2011 diretto da Lee Tomes